«Валдай» — российский среднетоннажный низкорамный грузовой автомобиль класса N2 категории MCV, производившийся с конца 2004 года по 2015 год и с конца 2020 года на Горьковском автомобильном заводе. В отличие от LCV «ГАЗель» требует для управления водительских прав подкатегории C1, поскольку он превышает 3,5 тонны, но не превышает 7,5 тонн.

ГАЗ-3310 «Валдай» 

После развала в конце 1990-х картеля с АМО ЗИЛ Горьковский автозавод занялся созданием востребованного рынком низкорамного развозного среднетоннажного автомобиля для перевозок по дорогам улучшенных категорий. Первые образцы создавались совместно с Минским автозаводом, однако в дальнейшем минчане в одностороннем порядке отказались от поставок на ГАЗ своих кабин типа МАЗ-5336 и запустили в производство семейство 5-тонных низкорамных грузовиков МАЗ-4370 «Зубрёнок». ГАЗу пришлось самостоятельно разрабатывать кабину под имевшееся шасси. Для неё была использована силовая основа массовой кабины популярной «ГАЗели» (ГАЗ-3302). Под капотом моторного отсека, рассчитанного на короткий четырёхцилиндровый двигатель, удалось достаточно компактно разместить рядный шестицилиндровый дизель ГАЗ-562 (лицензия Steyr). Это позволило, несмотря на выступающий кожух двигателя, сохранить место для второго пассажира, то есть кабина значится как «условно трёхместная» для коротких поездок и двухместная для междугородных. Современное оформление оперения нового грузовика, получившего отраслевой индекс ГАЗ-3310, было получено за счёт применения современных сегментованных блок-фар каплевидной формы, капота и решетки радиатора изменённой формы, а также мощного интегрального бампера. Эта модель заменила ГАЗ-52 как «средний/легкий коммерческий автомобиль» компании, расположенный ниже ГАЗон Next, но выше ГАЗ-3302, аналогично тому, как ГАЗ-52 был ниже ГАЗ-53 (на котором он был на базе), но выше других коммерческих фургонов, таких как модельный ряд РАФ-977 и РАФ-2203.

Опытный образец 4-тонного грузовика ГАЗ-3310, названного «Валдай», был показан на Международном Московском автосалоне 1999 года. Дорогу на конвейер «Валдаю» открыло освоение с 2003 года серийного производства блок-фар, применённых для рестайлинга семейств коммерческих автомобилей «ГАЗель» и «Соболь». Для «Валдая» шасси типа ГАЗ-4301 (5-тонного дизельного грузовика) было модифицировано, полностью изменена передняя подвеска, внедрены новые передний и задний мосты, применены низкопрофильные колёса. Тормозная система была сделана только пневматической и доработана с учётом установки АБС (с перспективой применения шасси «Валдая» под автобусы). Весь набор конструкторских решений позволил создать современный грузовой автомобиль с низкой погрузочной высотой (1000 мм), достаточно комфортабельной подвеской, безопасной тормозной системой и экономичным дизельным двигателем. 

В качестве силового агрегата для «Валдая» предлагались дизели ММЗ Д-245.7, ГАЗ(Steyr)-562, Cummins 3.9 140 CIV, IVECO-8143, SOFIM. По экономическим причинам предпочтение было отдано минскому Д-245.7 (122 л. с.) — модификация ГАЗ-33104. В 2006 году начат выпуск удлинённой по колёсной базе до 4 м версии ГАЗ-331041. На МИМС-2005 была показана опытная модификация ГАЗ-43483 с усиленным шасси полной массой 8,5 т и дубль-кабиной, предназначенная для междугородных перевозок в составе автопоезда, а также как шасси под перспективные модели автобусов малого класса. 

На базе «Валдая» в 2004—2006 годах были созданы опытные российские автобусы малого класса КАвЗ-32081 и ПАЗ-3202. 

На Украине на шасси «Валдая» серийно выпускается малый автобус ГалАЗ-3207 и пожарные автомобили «Касатка».  

В ноябре 2010 года ГАЗ объявил о начале производства 4-тонной версии ГАЗ-33106 с двигателем Cummins ISF 3.8.  

Ему на смену пришёл новый городской 5-тонный развозной грузовик ГАЗон NEXT City с низкопрофильными колёсами и пониженной погрузочной высотой, производство которого было развёрнуто в середине 2015 года.  

В последних числах декабря 2015 года с конвейера Горьковского автозавода сошел последний грузовик «Валдай».

Модификации 

ГАЗ-3310 — базовая версия с турбодизелем ГАЗ-562 (3,13 л, 150 л.с., 420 Н•м), серийно не выпускалась;
 ГАЗ-33101 — с удлиненной базой и турбодизелем ГАЗ-562, серийно не выпускалась;
 ГАЗ-33104 — с турбодизелем ММЗ Д-245.7Е3 (Евро-3), до 2008 года Д-245.7Е2 (Евро-2);
 ГАЗ-331041 — с удлинённой базой и турбодизелем ММЗ Д-245.7Е3 (Евро-3), до 2008 года Д-245.7Е2 (Евро-2);
 ГАЗ-331042 — с удлинённой базой и турбодизелем ММЗ Д-245.7Е3 (Евро-3), до 2008 года — Д-245.7Е2 (Евро-2);
 ГАЗ-331043 — с удлинённой базой, дубль-кабиной и турбодизелем ММЗ-245.7Е3 (Евро-3), до 2008 года — Д-245.7Е2 (Евро-2);
 ГАЗ-33106 — с турбодизелем Cummins ISF (3,76 л, максимальная мощность 152 л.с., МКМ=491 Н·м, Евро-3). Серийно с ноября 2010 года, ранее под данным индексом значилась экспортная версия с турбодизелем Cummins 3.9 140 CIV (3,9 л, 141 л.с., 446 Н•м, Евро-4);
 ГАЗ-331061 — с удлиненной базой с турбодизелем Cummins ISF, ранее 3.9 140 CIV;
 ГАЗ-331063 — с удлиненной базой и двумя спальными местами, дубль-кабиной и турбодизелем Cummins ISF, ранее 3.9 140 CIV;
 ГАЗ-33104В — седельный тягач (производство фирмы «Чайка-Сервис» под заказ) для работы с бортовым полуприцепом;
 ГАЗ-43483 — опытная модификация с усиленной подвеской шасси, полной массой 8,5 т и дубль-кабиной;
 САЗ-2505 — самосвал с задней разгрузкой на шасси ГАЗ-33104, объем кузова 3,78 м³, грузоподъемность 3 т;
 САЗ-2505-10 — самосвал с трехсторонней разгрузкой на базе шасси ГАЗ-33104, объем кузова 5 м³, грузоподъемность 3,18 т;
 САЗ-3414 — седельный тягач для работы с бортовым полуприцепом САЗ-9414 (производство под заказ)

ГАЗ-33104 
 Двигатель — ММЗ Д-245.7Е-3
 Тип двигателя — рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива.
 Рабочий объём, л — 4,75
 Степень сжатия — 15,1
 Номинальная мощность кВт (л.с.)/(об/мин) — 87,5 (119) / 2400
 Максимальный крутящий момент, Н·м / (об/мин) — 420 / 1400
 Снаряженная масса, кг — 3545
 Полная масса, кг — 7400
 Максимальная скорость, км/ч — 95
 Время разгона до 80 км/ч, секунд — 45
 Средний расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90)
 при скорости 60 км/ч — 13
 при скорости 80 км/ч — 18

ГАЗ-33106 
 Двигатель — Cummins ISF
 Тип двигателя — рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива.
 Рабочий объём, л — 3,76
 Степень сжатия — н.д.
 Номинальная мощность кВт (л.с.)/(об/мин) — 111 (152) / 2600
 Максимальный крутящий момент, Н·м / (об/мин) — 491 / 1200—1900
 Снаряженная масса, кг — 3350
 Полная масса, кг — 7400
 Максимальная скорость, км/час — 105
 Время разгона до 80 км/ч, секунд — 40
 Средний расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90)
 при скорости 60 км/ч — 12
 при скорости 80 км/ч —

VALDAI NEXT 

Ближе к концу 2020 года производство автомобилей «Валдай» было возобновлено под названием «Валдай-Next». Рама, мосты и подвеска остались частично от «Валдая» первого поколения, однако кабина и салон взяты от китайской модели Foton Ollin.

В заднем мосту установлены кромочные манжеты. Сам он с гипоидной главной передачей, передаточное число главной пары — 6,6. Грузовик оборудован стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях. Тормозная система пневматическая, WABCO. Точно такая же применяется на «ГАЗон NEXT». Тормоза всех колёс дисковые, есть система курсовой устойчивости, ABS и система помощи при старте в гору.

Благодаря своей конструкции, VALDAI NEXT имеет минимальный радиус поворота 6,2м. Бескапотная компоновка позволила увеличить монтажный размер рамы на 1,1 м, что увеличило на 5 м3 объём перевозимого груза.

Характеристики 
 Двигатель — Cummins ISF
 Тип двигателя — рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива.
 Рабочий объём, л — 2,8
 Степень сжатия — н.д.
 Номинальная мощность кВт (л.с.)/(об/мин) — 111 (133) / 3400
 Максимальный крутящий момент, Н·м / (об/мин) — 353 / 1200—1900
 Снаряженная масса, кг — 3350
 Полная масса, кг — 6700
 Максимальная скорость, км/час — 110
 Время разгона до 80 км/ч, секунд — 40
 Средний расход топлива, л/100 км (по ГОСТ 20306-90)
 при скорости 60 км/ч — 12
 при скорости 80 км/ч — 15

Модификации VALDAI NEXT
 ГАЗ C49RD2 — Бортовая платформа с колёсной базой 3310 мм
ГАЗ C49RF2 — Бортовая платформа с колёсной базой 4000 мм
ГАЗ C4ARD2 — Евро борт, промтоварный фургон или изотермический фургон с колёсной базой 3310 мм.
ГАЗ C4ARF2 — Евро борт, промтоварный фургон или изотермический фургон с колёсной базой 4000 мм.

Примечания 

Автомобили Горьковского автомобильного завода